

Voci correlate 
 Scherma ai Giochi della XXIV Olimpiade
 Scherma ai Giochi della XXV Olimpiade
 Scherma ai Giochi della XXVI Olimpiade

Collegamenti esterni

Vincitori di medaglia d'oro olimpica per l'Ungheria
Vincitori di medaglia d'argento olimpica per l'Ungheria
Alfieri ungheresi ai Giochi olimpici estivi
Alfieri ai Giochi della XXVI Olimpiade